Matrona de Chios
  ou Matrona de Thessalonique.

Voir aussi 
 Matrone
 Marne : Matrona serait  le nom latin de la rivière.